Diese Liste zeigt die bezüglich ihrer Einwohnerzahl größten Städte der Europäischen Union.

Einwohnerzahlen und Flächen bezüglich der administrativen Grenzen 
Aufgeführt sind alle Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Städte in ihren administrativen Grenzen ohne politisch selbständige Vororte. Da sich die Praxis der Eingemeindung von Vororten in die jeweilige Kernstadt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union stark unterscheidet, ist diese Größe nur eingeschränkt vergleichbar (siehe z. B. einerseits Berlin, Madrid und Rom als zusammengezogene Städte sowie andererseits Paris, Athen, Lyon und Brüssel mit großen aber rechtlich selbständigen Vororten). Hauptstädte sind fett geschrieben, Den Haag als Regierungssitz kursiv. Berlin ist seit dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs am 1. Februar 2020 die größte Stadt der EU und löst damit London ab, das bis dato den Spitzenplatz innehatte.

Karte

Bilder

Siehe auch 
 Liste der größten Metropolregionen der Welt
Liste der größten Städte Europas
 Liste der Millionenstädte
 Liste der größten Städte der Welt (historisch)
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Liste der Großstädte in Deutschland
 Liste der Städte in Österreich
 Liste der Städte in der Schweiz
 Metropolregion

Weblinks 
 Statistische Ämter des Bundes und der Länder
 Statistische Landesämter

Einzelnachweise 

!Stadte
Eu
Stadteeuropaischeunion